Bram van der Vlugt (1934-2020), Nederlands acteur
Fred van der Vlugt (1930-2002), Nederlands autojournalist
Leendert van der Vlugt (1894-1936), Nederlands architect
Marijne van der Vlugt (1965), Nederlands zangeres en presentatrice
Simone van der Vlugt (1966), Nederlands schrijfster
Thomas van der Vlugt (1989 of 1990), Nederlands tv-presentator